Die Saison 2020/21 war die 31. Spielzeit der Bundesliga, offiziell FLYERALARM Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball. Sie hat am 21. August 2020 begonnen und sollte am 22. Mai 2021 beendet werden. Auf einer außerordentlichen Sitzung veröffentlichte das Präsidium des DFB am 6. Juli 2020 einen neuen Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21, was aufgrund der COVID-19-Pandemie nötig geworden war. Am Wochenende vom 4. bis zum 6. September 2020 startete die Liga in den Spielbetrieb. Die Winterpause sollte sich vom 20. Dezember bis zum 14. Februar 2021 erstrecken; der letzte Spieltag war ursprünglich für den 13. Juni des Jahres vorgesehen, fand jedoch schon am 6. Juni statt.

Die drei bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen mussten.

Teilnehmer

Mannschaften 
Für die Fußball-Bundesliga 2020/21 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Die zehn bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga 2019/20
  VfL Wolfsburg
  FC Bayern München
  TSG 1899 Hoffenheim
  1. FFC Turbine Potsdam
  SGS Essen
  Eintracht Frankfurt (vormals 1. FFC Frankfurt)
  SC Freiburg
  SC Sand
  MSV Duisburg
  Bayer 04 Leverkusen
 Die bestplatzierten aufstiegsberechtigten Mannschaften der 2. Bundesliga 2019/20:
  Werder Bremen
  SV Meppen

Spielstätten

Abschlusstabelle 
Erneut wurde die Liga vom Spitzen-Duo aus Wolfsburg und München dominiert, die sich jeweils nur eine Niederlage erlaubten. Dabei hatte nach vier Wolfsburger Titeln in Serie nun der FC Bayern die Oberhand. Nur am 5. Spieltag hatten diese nicht auf dem ersten Platz gestanden und führten die Tabelle meist souverän an. Nach einer Münchener 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim am 17. Spieltag rückte der VfL wieder auf zwei Punkte heran, kam im direkten Duell gegen die Bayern am 20. Spieltag aber nicht über ein 1:1 hinaus. Mit zwei ungefährdeten 4:0-Siegen sicherte sich der FCB den Titel.

Im Kampf um den dritten Platz, der erstmals zur Teilnahme an der UEFA Womens Champions League berechtigte, konnte sich die TSG Hoffenheim letztlich souverän gegen Turbine Potsdam durchsetzen.

Den zweiten Abstieg nach 2016 musste der MSV Duisburg verkraften, der in der gesamten Spielzeit nur sieben Punkte sammeln konnte. Neuling SV Meppen konnte einige Achtungserfolge feiern und lange auf den Klassenerhalt hoffen. Aufgrund einer 0:2-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten SC Sand am vorletzten Spieltag fiel Meppen aber erneut in die Abstiegszone und stieg am folgenden Spieltag wieder ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 

Bei Gleichstand sind die Spielerinnen alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise 

2020/21
Bundesliga 2020/21 (Frauen)